В списке приведены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения блокады, введённой Соединёнными Штатами Америки против Кубы.

Примечания 

Американо-кубинские отношения
Международная торговля
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
Списки:ООН